Die Abkürzung TV steht für:

 Tarifvertrag im Arbeitsrecht
 () umgangssprachlich das Fernsehgerät bzw. das Fernsehen
 TV (Kleintransporter) – eine in Rumänien produzierte Kleintransporter-Baureihe
 Tennisverein, Turnverein, siehe Sportverein und Liste von Sportvereinskürzeln
 Tera-Volt in der Physik
 Textverarbeitung als Schulfach
 time value, in der Fotografie, siehe Blendenautomatik
 Trachtenverein
 Transamerica Airlines, IATA-Code der ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Trans International Airlines, IATA-Code der ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft, siehe Transamerica Airlines
 Transvestit oder Transvestitismus, seltener auch für Travestie
 Trierischer Volksfreund, regionale Tageszeitung aus dem Großraum Trier und den zugehörigen Verlag
 Tuvalu, als Landescode nach ISO 3166
 TV-Club Leipzig, ehemalige Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin an der Karl-Marx-Universität Leipzig
 St. Vincent und die Grenadinen nach dem ICAO-Code
 Virgin Express, belgische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Tatverdächtiger im Strafrecht
 Tudor Vladimirescu, ein ehemaliger rumänischer Nutzfahrzeughersteller
 Bahnhof Vaihingen (Enz) nach DS 100
 Testamentsvollstrecker oder Testamentsvollstreckung

TV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Italien: Provinz Treviso
 Mazedonien: Titov-Veles (auslaufend)
 Montenegro: Tivat
 Norwegen: Førde in der Provinz Vestland
 Slowakei: Okres Trebišov

TV steht für:
 TV (Kleintransporter), Kleintransporter-Baureihe von Autobuzul Bukarest

tv steht für:
 .tv, die Top-Level-Domain von Tuvalu

Siehe auch:

TV